Artefact, algemeen: een kunstmatig verschijnsel
 Artefact (archeologie)
 Artefact (audio)
 Artefact (fotografie)
 Artefact (band), een Nederlandse band.
 Artefact (festival), een jaarlijks festival in Leuven dat kunst en nieuwe media tot onderwerp neemt.